Изотопы индия — разновидности химического элемента индия, имеющие разное количество нейтронов в ядре.

Природный индий состоит из двух изотопов — стабильного 113In (изотопная распространённость 4,29 %) и бета-радиоактивного 115In (95,71 %; период полураспада 4,41 лет). Самым долгоживущим из искусственных изотопов является 111In с периодом полураспада 2,8 суток.

Индий-111 
Основная статья 

Индий-111 является гамма-источником с линиями 171 и 245 кэВ. Схема распада электронный захват, период полураспада 2,8 суток, дочерний изотоп стабильный кадмий-111. Синтезируется на ускорителе протонов по реакциям 111Cd(p, n)111In или 112Cd(p,2n)111In.

Применяется в составе радиофармпрепаратов для диагностики различных форм онкологических заболеваний, миокардита. В России налажено производство изотопа и препаратов на его основе.

Таблица изотопов индия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы